To the Ends of the Earth peut faire référence à :

 To the Ends of the Earth (film, 1948)
 To the Ends of the Earth (documentaire) de 1983
 To the Ends of the Earth (mini-série) de 2005
 To the Ends of the Earth (film, 2019)

Homonymie de titre